Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, classée en catégorie Series 1, se dispute du 5 au .

Lisa Bonder remporte le simple dames. En finale, elle bat Renáta Tomanová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elizabeth Ekblom et Lena Sandin.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1982
Hambourg
Sport en Allemagne en 1982
Tennis en juillet 1982